Квалификация на турнир в софтболе на летних Олимпийских играх 2020 года прошла с августа 2018 года по сентябрь 2019 года. По её результатам в Играх примут участие 6 команд.

Квалифицированные команды

Чемпионат мира 2018

Квалификация Африки/Европы

Группа А

Группа B

Супер раунд

Квалификация Америки

Квалификация Азии/Океании

Ссылки 
 Правила квалификации

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020
Софтбол на Олимпийских играх